Кальта — название рек в России.

 Кальта — река в Пермском крае, приток Большой Усы.
 Кальта — река в Красноярском крае, приток Кана.

См. также 
 Минарет Кальта-Минар